Павел Иванович Буданин (род. 3 ноября 1930, деревня Белово, Нижегородский край, РСФСР, СССР — 4 марта 1998, деревня Белово, Чкаловский район, Нижегородская область, Российская Федерация) — бригадир колхоза «Авангард» Чкаловского района (колхоз им. И. И. Разумовского). Герой Социалистического труда. Секретарь партийной организации в колхозе им. И. И. Разумовского Чкаловского района.

Биография 
Буданин Павел Иванович родился 3 ноября 1930 года в деревне Белово Нижегородского края в семье крестьянина. В 1942 году окончил начальную школу в деревне Кузьмино Чкаловского района, а в 1948 году — 8 классов Катунской средней школы Чкаловского района, позднее экстерном в Катунках же окончил среднюю школу. Трудовой путь Павла Ивановича Буданина начался рано, семья жила без отца, погибшего на фронте.

С 1951 по 1955 год Павел Иванович служил в рядах Советской Армии. После демобилизации стал жить в деревне Котельницы Чкаловского района и работать плотником в колхозе «Авангард» (позднее переименован в колхоз им. И. И. Разумовского).

В 1963 году вступил в члены КПСС, стал работать в этом же колхозе в полеводческой бригаде, сначала помощником бригадира, а затем и бригадиром.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Буданину Павлу Ивановичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

За большие трудовые заслуги Павел Иванович Буданин был награждён также орденом Октябрьской Революции (1973 год) и юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

С 1978 года работал секретарём партийной организации в колхозе им. И. И. Разумовского Чкаловского района.

Умер 4 марта 1998 года. Похоронен в деревне Крутячево Чкаловского района Нижегородской области.

Библиография 
 Буданин П. И. Добиваться большего / П. И. Буданин // Лён и конопля. — 1976. — № 9. — С. 7-8. 
 В Президиуме Верховного Совета СССР // Горьк. правда. — 1971. — 8 апр. 
 Горшков А. Идёт по земле человек / А. Горшков // Знамя (Чкаловск). — 1971. — 13 апр. 
 Кокорин Л. А. 34 центнера зерна с гектара / Л. А. Кокорин, Г. Ф. Малышев. — Горький: Волго-вят. кн. изд-во, 1972. — С. 5, 6, 13. 
 Тюрин А. Ф. Чувство хозяина / А. Ф. Тюрин, М. И. Нечетов. — М.: Сов. Россия, 1969. — С. 57. 
 Фёдоров Г. Павел Буданин, бригадир / Г. Фёдоров // Сов. Россия. — 1971. — 8 июня.

Персоналии:Чкаловский район Нижегородской области
Полеводы